Габино Барера има више значења:

 Габино Барера, Нуево Сентро (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Габино Барера, Памала (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Габино Барера (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику